Эль-Пинель-де-Брай () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Терра-Альта. Занимает площадь 57 км². Население — 1135 человек (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya
  Cooperativa de El Pinell de Brai
 Associació Cultural Pi del Broi

Муниципалитеты Таррагоны